Доннару́мма () — італійське прізвище.

Персоналії 
 Антоніо Доннарумма (* 1990) — італійський футболіст-воротар.
 Джанлуїджі Доннарумма (* 1999) — італійський футболіст-воротар.

Італійські прізвища